Hot on the Tracks − czwarty album studyjny amerykańskiego zespołu The Commodores z 1976 r. wydany przez wytwórnię Motown. Album znalazł się na 12. miejscu rankingu Billboard 200 w 1976 r.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Commodores
Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Motown